Wählerbefragung steht für:
 Quantitative Wählerbefragung, siehe Wahlforschung #Methoden
 Qualitative Wählerbefragung, siehe Wahlforschung #Methoden
 Wahltagsbefragung